Саттаров (Саттарова) — фамилия, происходит от арабского имени Саттар.

Известные носители:
 Саттаров, Амир Халимжанович (род. 1993) — борец, выступающий в дисциплинах MMA, рукопашный бой и панкратион.
 Саттаров, Айвар Гумарович (род. 1956) — советский и российский татарский архитектор.
 Саттаров, Гумар Фаизович (1932—2020) — советский и российский татарский филолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).
 Саттаров, Ишбек (1907—1975) — Герой Социалистического Труда (1957).
 Саттаров, Мамед Саттарович (1907—1972) — один из организаторов текстильной промышленности Узбекистана.
 Саттаров, Минибай Зайнетдинович (1929—2015) — бывший директор завода нефтехимических производств «Газпром нефтехим Салават», Герой Социалистического Труда.
 Саттаров, Наиль Шарипович — полковник, заслуженный лётчик-испытатель РФ
 
 Саттаров, Рифкат Гарафиевич (1959—2021) — генеральный директор Регбийного центра Московской области, вице-президент Федерации регби Московской области, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России.
 Саттаров, Фаузи Миннимуллович (1923—1996) — балетмейстер.
 Саттаров, Фирутдин Мамедович (1930—2018) — узбекский учёный-агроном, руководитель подразделения по разработке и внедрению технологий режима орошения и техники полива, Всесоюзный научно-исследовательский институт по хлопководству (СоюзНИХИ), г. Ташкент, Узбекистан.
 Саттаров, Эльдар Тханевич (род. 1973) — казахстанский писатель, журналист, переводчик, статист.



См. также 
 Сатаров
 Сатторов